James Fox peut désigner :
 James Fox (1780-1830), mécanicien anglais ;
 James Fox (1939-), acteur anglais ;
 James Fox (1945-), journaliste britannique ;
 James Charles Fox (1960-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 , batteur de rock ;
 James Fox (1976-), chanteur représentant le Royaume-Uni à l'Eurovision 2004.